

Ausztrália
Vernon (Új-Dél-Wales)

USA
Vernon megye (Louisiana)
Vernon megye (Missouri)
Vernon megye (Wisconsin)

Más
USS Vernon County (LST-1161)